Lancang (澜沧河) est le nom d'une partie du fleuve Mékong en Chine.
 Le xian autonome lahu de Lancang (澜沧) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.